Die Basketball-Asienmeisterschaft 1963 (offiziell: FIBA Asia Championship 1963) war die 2. Auflage dieses Turniers und fand vom 20. November bis zum 2. Dezember 1963 in Taipeh, Republik China (Taiwan) statt. Sie wurde von der FIBA Asien, dem Asiatischen Basketballverband, organisiert.

Vorrunde 
In der Vorrunde spielten acht Mannschaften jeder gegen jeden. Der Sieger eines Spiels erhielt zwei Punkte, der Verlierer einen Punkt.

Weil Thailand und Malaysia die gleiche Punktzahl hatten, wurde ein Entscheidungsspiel um Platz 4 gespielt.

Finalrunde 
Die vier Besten der Vorrunde spielten in der Finalrunde um die Plätze 1–4, alle anderen um die Plätze 5–8. Die Ergebnisse aus der Vorrunde wurden in die Finalrunde mit übernommen.

Plätze 1–4 

Weil Philippinen und Taiwan die gleiche Punktzahl hatten, wurde der Champion in einem Entscheidungsspiel ermittelt.

Plätze 5–8

Endstände

Weblinks 
 Daten auf archiv.fiba.com (englisch)

1963
Basketballveranstaltung 1963
Sportveranstaltung in Taipeh
Basketballwettbewerb in Taiwan